Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года по итогам регулярного сезона заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попадала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 2
 Поражений: 3
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 17
 Очков пропущено: 28

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 136

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 105
 Очков пропущено: 130

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 195

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 127

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 150

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 9
 Очков пропущено: 10

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сан-Франциско Джайентс
МЛБ в сезоне 1995